Jeep Grand Wagoneer – samochód osobowy typu SUV klasy wyższej, a następnie klasy średniej produkowany pod amerykańską marką Jeep w latach 1984 – 1994.

Pierwsza generacja 

Jeep Wagoneer I został zaprezentowany po raz pierwszy w 1984 roku.

W 1984 roku Jeep podjął decyzję o gruntownej modernizacji swojej gamy modelowej wraz ze zmianami w nazewnictwie. Produkowany od 1962 roku model Wagoneer został w ten sposób przemianowany na nową linię modelową o nazwie Grand Wagoneer, przy okazji przechodząc obszerną restylizację nadwozia.

Z przodu pojawił się nowy wzór atrapy chłodnicy z innym układem pionowych poprzeczek, a także inny, prostokątny kształt reflektorów. Ponadto zmienił się też wygląd tylnych lamp, które stały się węższe i zostały umieszczone pionowo. Jeep wprowadził też liczne modyfikacje w wyposażeniu i wystroju kokpitu. 

Po 7 latach produkcji jako Grand Wagoneer i 29 latach produkcji od momentu debiutu w 1962 roku, Jeep zakończył wytrwarzanie tego modelu w czerwcu 1991 roku.

Silniki 
 L6 3.8l
 L6 4.2l
 V8 5.4l
 V8 5.7l
 V8 5.9l
 V8 6.6l

Druga generacja 

Jeep Grand Wagoneer II został zaprezentowany po raz pierwszy w 1992 roku.

Po tym, jak w połowie 1991 roku zakończyła się produkcja pierwszej generacji Grand Wagoneera, rok później Jeep przedstawił nową generację opracowaną według innej koncepcji. Tym razem był to kanciasty SUV średniej wielkości, będący luksusową, topową odmianą pół roku wcześniej prezentowanego nowego modelu Grand Cherokee i zarazem plasujący się poniżej mniejszego Wagoneera.

Od pokrewnej konstrukcji, Grand Wagoneer II odrózniał się bogatszym wyposażeniem i pseudodrewnianą okeliną pokrywającą panele boczne, podobnie jak okrojoną paletą lakierów nadwozia.

Koniec produkcji  
Po 2 latach produkcji, Jeep zdecydował się zakończyć produkcję Grand Wagoneera pod oddzielną nazwą i włączył go do oferty modelu Grand Cherokee jako topowy, najdroższy wariant Limited.

Silniki 
 L4 2.5l AMC
 L4 2.1l Diesel
 L6 4.0l AMC
 V6 2.8l GM LR2

Przypisy 

Grand Wagoneer (1984)
SUV-y
Samochody tylnonapędowe
Samochody z napędem AWD
Samochody z lat 80.
Samochody z lat 90.